Биплан:

 Биплан — самолёт с двумя несущими поверхностями (крыльями).
 Биплан — литовская рок-группа, исполняющая свои песни на русском и литовском языках.